Osoby o tym nazwisku:
 Beate Schrott – austriacka lekkoatletka
 Karl Schrott – austriacki saneczkarz, olimpijczyk